Иглинг () — община в Германии, в земле Бавария.

Подчиняется административному округу Верхняя Бавария. Входит в состав района Ландсберг-на-Лехе. Подчиняется управлению Иглинг. Население составляет 2356 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 26,37 км². Официальный код — 09 1 81 127.

Община подразделяется на 3 сельских округа.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии